ROT est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Réflexe Ostéo-Tendineux. voir Réflexe d'extension

ROT est un code :
 ROT, le code OACI de Tarom, la compagnie d'aviation roumaine ;
 ROT, le pseudo-« code pays » du CIO pour désigner l'« équipe olympique des réfugiés » (Refugee Olympic Team, en anglais), constituée des athlètes olympiques réfugiés.

Code

de:Rot (Begriffsklärung)
en:Rot
lv:Rot
nl:Rot
no:Rot
pl:Rot
pt:Rot
sv:Rot (olika betydelser)